Балясненский сельский совет () — входит в состав
Диканьского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Балясное.

Населённые пункты совета 
 
 с. Балясное 
 с. Марченки 
 с. Поповка

Примечания